Dream Wife (br: Quem é meu amor? /pt:) é um filme estadunidense de 1953, do gênero comédia romântica, dirigido por Sidney Sheldon.

Sinopse 
Clemson Reade sofre no seu relacionamento com Effie, pois ela sempre coloca os assuntos do país à frente do namoro. Quando ela lhe pede para adiarem o casamento, ele decide por um ponto final no relacionamento. Ele parte em busca da mulher ideal, e parece encontrar na princesa Tarji, que possa lhe servir, mas não consegue esquecer Effie.

Elenco 
Cary Grant ...  Clemson Reade
Deborah Kerr ...  Effie
Walter Pidgeon ...  Walter McBride
Betta St. John ...  Tarji
Eduard Franz ...  Khan
Bruce Bennett ... Charlie

Ligações externas 
Filme no IMDB

Filmes dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1953
Filmes de comédia romântica
Filmes em língua inglesa